Plebejus bryanti är en fjärilsart som beskrevs av R. A. Leussler 1935. Plebejus bryanti ingår i släktet Plebejus och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
bryanti